

Максимальное ускорение (фильмы) 
Максимальное ускорение — фильм ужасов режиссёра Стивена Кинга, снятый по его произведению в 1986 году. 
Максимальное ускорение (фильм, 1994) — приключенческий боевик с Чарли Шином и Настасьей Кински в главных ролях. 
Максимальное ускорение (фильм, 2003) — фильм-катастрофа, повествующий о сильнейшем урагане, с Дейлом Мидкиффом и Майклом Айронсайдом в главных ролях.